Турадж Дарьяи́ (; род. 20 июля 1967, Тегеран, Иран) — современный иранский , специалист по истории и культуре Древнего Ирана. Руководитель Центра иранистики при Калифорнийском университете в Ирвайне.

Биография 
Родился в 1967 году в Тегеране. Начальное и среднее образование получил в Иране и Греции. В 1999 году окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где защитил кандидатскую диссертацию по истории и культуре Древнего Ирана и получил степень Ph.D. Работал преподавателем истории в . В настоящее время является профессором Калифорнийского университета в Ирвайне.

Автор 17 книг и более 100 статьей по истории и культуре Древнего Ирана на английском и персидском языках.

Примечания

Ссылки 
 Official Homepage
 Touraj Daryaee’s articles in Iranian.com
 Profile: Touraj Daryaee Калифорнийский университет в Ирвайне
 Curriculum Vitae Touraj Daryaee

Иранисты
Выпускники Калифорнийского университета в Ирвайне
Учёные Ирана